Юношеская сборная Украины по футболу до 20 лет — сборная, за которую имеют право выступать игроки возрастом 20 лет и младше. Управляющая организация — Украинская ассоциация футбола. В связи с отсутствием турнира УЕФА для сборных до 20 лет, команда формируется исключительно для участия в Чемпионате мира по футболу среди молодёжных команд в том случае если за год до этого Юношеская сборная Украины по футболу (до 19 лет) завоюет такое право. Также команда играет в футбольных товарищеских турнирах и матчах для подготовки к мировому первенству. Команда принимала участие в Чемпионате мира по футболу среди молодёжных команд в 2001, 2005, 2015, 2019 годах.

Выступления на международных турнирах 
 Чемпионат мира для игроков до 20 лет

Чемпионат мира по футболу среди молодёжных команд 2001 в Аргентине

Состав

Групповой этап 
Группа C

1/8 финала

Чемпионат мира по футболу среди молодёжных команд 2005 в Нидерландах

Состав

Групповой этап 
Группа B

1/8 финала

Чемпионат мира по футболу среди молодёжных команд 2015 в Новой Зеландии

Состав 
Состав сборной на Чемпионате мира по футболу среди молодёжных команд 30 мая — 20 июня 2015 г.

Групповой этап 
Группа A

1/8 финала

Чемпионат мира по футболу среди молодёжных команд 2019 в Польше

Состав 
Состав сборной на Чемпионате мира по футболу среди молодёжных команд 23 мая — 15 июня 2019 г.

Групповой этап 
Группа D

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Украина U-20

Сборная Украины по футболу
Украина